Теа́тр ми́мики и же́ста— первый в мире и единственный в России стационарный профессиональный театр глухих актёров. Создан в 1963 году в Москве.

Спектакли театра основаны на выразительности жестового языка глухих, на пластике, элементах пантомимы, музыки, танца. Происходящее на сцене синхронно озвучивают профессиональные дикторы. Спектакли театра Мимики и Жеста доступны не только для глухих зрителей, но и для слышащих детей и взрослых.

История 
В 1963 году в Москве, в районе Измайлово, появился театр Мимики и Жеста (ТМЖ), преобразованный из студии. Он — первый в мире и единственный в России профессиональный театр глухих актёров. Сценические средства выразительности в этом театре основаны на пластике, элементах пантомимы, музыки, танца. Жест, доведённый до совершенства, делает спектакль доступным не только глухому зрителю, но и любому. При этом происходящее на сцене синхронно озвучивается профессиональными дикторами.

Юридически является частным учреждением, учрежденным Всероссийским обществом глухих.

В 1963—1968 гг. главным художником театра был А. М. Авербах.

В начале 2000-х годов театр находился в крайне бедственном положении, на протяжении нескольких сезонов не было сыграно ни одного спектакля. В начале 2010-х годов спектакли игрались крайне редко. Начиная с сезона 2015/2016 гг., в связи с приходом нового поколения артистов, возобновил регулярную творческую деятельность, практически еженедельно проводя репертуарные спектакли.

Труппа 

В 2014—2015 году в труппу театра поступила группа выпускников Российской государственной специализированной академии искусств 2014 года, что дало возможность возобновить в регулярном прокате большое число спектаклей.
 Роберт Фомин — режиссёр
 Ани Абрамян
 Юлия Агапова
 Антон Балушев
 Виктория Барышникова
 Светлана Вакуленко
 Татьяна Валешняя
 Ольга Вологжина
 Милена Дымова
 Елена Ерихина
 Анастасия Заитова
 Вера Колесникова
 Алексей Лемешев
 Алёна Молоснова
 Мударис Музафаров
 Вадим Николаев
 Сергей Родин
 Сергей Семененко
 Максим Тиунов
 Людмила Лёвина — артист-диктор
 Алексей Ляшев — артист-диктор

Репертуар 
 «Безымянная звезда» (реж. Юлия Чекмасова)
 «Рвущаяся нить» (реж. Павел Ахальцев)
 «Бременские музыканты» (реж. Роберт Фомин)
 «Влюбленный Кощей» (реж. Роберт Фомин)
 «Женитьба Дон Жуана» (режиссеры: Павел Ахальцев, Роберт Фомин)
 «Женщина с витрины» (Валерий Шевченко)
 «Зайка-хваста»
 «Именины Бабы-Яги» (реж. В. Якунин)
 «Незнайка в Солнечном городе» ()
 «Пеппи» (реж. Роберт Фомин)
 «Сказка за сказкой» (реж. Роберт Фомин)
 «Хозяйка гостиницы» (реж. Юлия Чекмасова)
 «Ночь перед Рождеством» ()

Факты 
 Актёру и режиссёру Театра Мимики и Жеста Роберту Фомину была присуждена премия Мэра Москвы имени Николая Островского в номинации «За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве» в 2020 году. 
 История любви актрисы Театра Мимики и Жеста Светланы Вакуленко и глухого бандита Левони Джикия послужила прообразом для одной из сюжетных линий фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих».

Ссылки 
 Официальный сайт театра Мимики и Жеста

Источники 

Театры, основанные в 1963 году
Театры Москвы
Измайлово
Театры и студии пантомимы
Глухие актёры
Глухота